Violine, une couleur.
 Violine, une série de bande bande-dessinée.